Après une année 2015 record pour les deux principaux constructeurs aéronautiques: Airbus a reçu 1036 commandes nettes contre 768 pour Boeing et a livré 635 avions aux compagnies aériennes contre 762 pour son concurrent de toujours. 
 ( appareils pour Airbus, contre  pour Boeing)

Nombre de livraisons par mois et sur l'année 

Au

Nombre de livraisons par types d'avions 

Nombre de livraisons par types d'avions en 2016.

Airbus 

Au

Boeing 

Au

Nombre de livraisons par compagnies aériennes 

Au

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Airbus
 Boeing
 Avion à fuselage étroit
 OMC

Liens externes 

Airbus
Boeing
Concurrence